Karluk, Karlouk ou Qarluq peut faire référence à :

 Karluk, ville d'Alaska, dans le Borough de l'île Kodiak.
 Karluk, rivière d'Alaska.
 Karlouks, tribu turque nomade,
 Karluk, navire utilisé par Vilhjalmur Stefansson pour son expédition dans l'Arctique en 1913,
 Expédition Karluk, expédition finale de ce navire,

 Qarluq (Ouzbékistan)